Берглунд () — шведське прізвище.

Відомі носії:

 Бу Берглунд (1955) — шведський хокеїст.
 Пааво Берглунд (1929 — 2012) — фінський диригент.
 Патрік Берглунд (1988) — шведський хокеїст.
 Фредрік Берглунд (1979) — шведський футболіст.
 Чарлз Берглунд (1965) — шведський хокеїст та тренер.

Шведські прізвища